Oliver Driver (nascido em ) é um ator, diretor, locutor e apresentador da Nova Zelândia.

Ligações externas
 
 

Atores da Nova Zelândia
Naturais da Nova Zelândia
Elenco_de_Power_Rangers